Ilha Aturia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Grande (ö i Brasilien, Pará, lat -1,88, long -49,70), 
 Ilha Aturiá, ö, Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar